Glycomycineae es un suborden de Actinomycetales.

Actinomycetales